Die Japan Super Series 2007 waren das achte Turnier der BWF Super Series 2007 im Badminton. Es vom 11. September bis zum 16. September 2007 statt. Veranstaltungsort war die Tokyo Metropolitan Gymnasium in Shibuya, Tokio.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lin Dan
  Bao Chunlai
  Chen Hong
  Lee Chong Wei
  Chen Jin
  Peter Gade
  Chen Yu
  Kenneth Jonassen

Qualifikation 
  Liao Sheng-shiun –  Pei Wei Chung: 15-21 / 21-14 / 21-13
  Lee Cheol-ho –  Chan Kwong Beng: 21-11 / 14-21 / 21-19
  Sho Sasaki –  Hsieh Yu-hsing: 21-15 / 21-16
  Yousuke Nakanishi –  Stanislav Pukhov: 25-23 / 14-21 / 21-12
  Tan Chun Seang –  Koichi Saeki: 21-9 / 21-16
  Kenichi Tago –  Takuma Ueda: 21-19 / 21-17
  Lee Hyun-il –  Kennevic Asuncion: 21-10 / 21-10
  Hiroyuki Saeki –  Liu Zhiyuan: 21-23 / 21-15 / 21-10
  Lee Cheol-ho –  Liao Sheng-shiun: 21-15 / 21-12
  Sho Sasaki –  Yousuke Nakanishi: 21-14 / 21-16
  Kenichi Tago –  Tan Chun Seang: 22-20 / 21-18
  Lee Hyun-il –  Hiroyuki Saeki: 16-21 / 21-16 / 21-13

Hauptrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Zhang Ning
  Xie Xingfang
  Zhu Lin
  Wang Chen
  Pi Hongyan
  Xu Huaiwen
  Lu Lan
  Petya Nedelcheva

Qualifikation 
  Mayu Sekiya –  Megumi Taruno: 21-14 / 21-11
  Yukina Oku –  Eva Lee: 21-15 / 21-11
  Wang Lin –  Ekaterina Ananina: 21-6 / 21-15
  Mizuki Fujii –  Charmaine Reid: 21-10 / 21-11
  Jun Jae-youn –  Jang Soo-young: 21-15 / 21-9
  Kim Moon-hi –  Weny Rasidi: 21-14 / 15-21 / 21-5
  Mayu Sekiya –  Yukina Oku: 14-21 / 21-11 / 21-8
  Wang Lin –  Mizuki Fujii: 23-21 / 21-17
  Jun Jae-youn –  Kanako Yonekura: 21-14 / 21-12
  Kim Moon-hi –  Wang Yihan: 21-12 / 17-21 / 21-17

Hauptrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Fu Haifeng / Cai Yun
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Candra Wijaya /  Tony Gunawan
  Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen
  Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Lee Jae-jin / Hwang Ji-man

Qualifikation 
  Chien Yu-hsun /  Lin Yu-lang –  Liu Zhiyuan /  Takuma Ueda: 21-17 / 21-18

Hauptrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Zhang Yawen / Wei Yili
  Gao Ling / Huang Sui
  Yang Wei / Zhang Jiewen
  Chien Yu-chin / Cheng Wen-hsing
  Zhao Tingting / Yu Yang
  Gail Emms / Donna Kellogg
  Kumiko Ogura / Reiko Shiota
  Wong Pei Tty / Chin Eei Hui

Hauptrunde

Mixed

Setzliste 
  Zheng Bo / Gao Ling
  Nova Widianto / Liliyana Natsir
  Xie Zhongbo / Zhang Yawen
  Nathan Robertson / Gail Emms
  Anthony Clark / Donna Kellogg
  Flandy Limpele / Vita Marissa
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  He Hanbin / Yu Yang

Hauptrunde

Weblinks 
 Beschreibung beim Deutschen Badminton-Verband.
 Japan Super Series 2007.

2007
BWF Super Series 2007